Miejscowości:
 Monreal – miejscowość na Filipinach
 Monreal – miejscowość w Hiszpanii
 Monreal – gmina w Niemczech, w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Mayen-Koblenz

Zobacz też:
 Monreale